Populație
 Populație (biologic)
 Populație (statistică)